Neuwirth steht für:

 (17928) Neuwirth, ein Asteroid

Neuwirth ist der Familienname folgender Personen:
 Angelika Neuwirth (* 1943), deutsche Arabistin und Islamwissenschaftlerin
 Arnulf Neuwirth (1912–2012), österreichischer Maler und Grafiker
 Barbara Neuwirth (* 1958), österreichische Schriftstellerin
 Bebe Neuwirth (* 1958), US-amerikanische Schauspielerin
 Bob Neuwirth (1939–2022), US-amerikanischer Songwriter, Gitarrist, Sänger, Produzent und Maler
 Chantal Neuwirth (* 1948), französische Schauspielerin
 Erich Neuwirth (* 1948), österreichischer Statistiker
 Erwin Neuwirth (* 1948), österreichischer Schauspieler
 Friedrich Neuwirth (1885–nach 1943), österreichischer Chemiker
 Gertrud Neuwirth, ehemalige Präsidentin des OLG Naumburg
 Gösta Neuwirth (* 1937), österreichischer Komponist
 Günter Neuwirth (* 1966), österreichischer Schriftsteller
 Harald Neuwirth (* 1939), österreichischer Jazzmusiker
 Hans Neuwirth (1901–1970), deutscher Politiker (DCSVP/SdP/NSDAP und CSU), Jurist und Vertriebenenfunktionär
 Johann von Neuwirth (1809–1889), österreichischer Generalmajor

 Karl Neuwirth (1932–2016), österreichischer Politiker
 Lee Neuwirth (* 1933), US-amerikanischer Mathematiker
 Lucien Neuwirth (1924–2013), französischer Politiker
 Manfred Neuwirth (* 1954), österreichischer Filmemacher und Medienkünstler
 Olga Neuwirth (* 1968), österreichische Komponistin
 Robert Neuwirth (1933–2013), US-amerikanischer Mediziner
 Roland Neuwirth (* 1950), österreichischer Autor, Komponist und Musiker
 Rosa Neuwirth (1883–1929), österreichische Keramikerin
 Rudi Neuwirth (* 1959), deutscher Comedykünstler und Jazzmusiker
 Rudolf Neuwirth (1874–1943), österreichisch-ungarischer Lehrer und Pilzexperte
 Štěpán Neuwirth (* 1944), tschechischer Schriftsteller und Publizist
 Susanne Neuwirth (* 1956), österreichische Politikerin (SPÖ), siehe Susanne Kurz

 Tom Neuwirth (Conchita Wurst; * 1988), österreichischer Sänger und Travestiekünstler
 Vilma Neuwirth (1928–2016), österreichische Überlebende des NS-Regimes, Friseurin, Fotografin und Autorin
 Waltraud Neuwirth (* 1941), österreichische Kunsthistorikerin
 Wilhelm Neuwirth (1941–2021), österreichischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher
 Yvonne Neuwirth (* 1992), österreichische Tennisspielerin